Кермадек — многозначный термин.

 Кермадек — архипелаг в Тихом океане.
 Кермадек (жёлоб) — океанический жёлоб в Тихом океане.
 Эжен-Нестор де Кермадек (1899—1976) — французский художник и график.
 Жан-Мишель Юон де Кермадек (1748—1793) — французский мореплаватель и путешественник.